Жан де Фуа () — имя нескольких представителей дома Фуа-Грайи:* Жан I де Фуа (1382—1436) — граф де Фуа, виконт Беарна, Марсана, Габардана и Кастельбона, князь-соправитель Андорры с 1412, граф Бигорра с 1425.
 Жан де Фуа (виконт Нарбонны) (1450—1500) — граф д’Этамп, виконт Нарбонны, претендент на наваррский королевский престол.
 Жан де Фуа-Кендаль (после 1410 — 1485) — граф де Бенож, граф де Кендаль.
 Жан де Фуа-Лотрек (1454—?) — виконт де Лотрек и де Вильемюр.